Ez a lap a Bakugan: Battle Planet című anime epizódjainak listáját tartalmazza.

Évados áttekintés

Bakugan: Battle Planet (2018-20)

Bakugan: Armored Alliance (2020-21)

Bakugan: Geogan Rising (2021)

Bakugan: Evolutions (2022)

Bakugan: Legends (2023)

Bakugan: A bunyó mögött

Jegyzetek 

Animesorozatok epizódlistái